Растислав Станя (; 10 января 1980, Кошице) — словацкий хоккеист, вратарь. Воспитанник клуба «Кошице».

Карьера 
Профессиональная карьера Растислава Стани началась в низших лигах Северной Америки в 1998 году, сразу после того как на драфте НХЛ он был выбран в 7 раунде под общим 193 номером клубом «Вашингтон Кэпиталз». В 2004 году Станя провел в составе «Вашингтона» 6 матчей в НХЛ. После этого он вернулся в Европу, где выступал в шведских клубах «Сёдертелье», «Мальмё Редхоукс» и «Линчёпинг». В составе последнего Станя дважды становился серебряным призёром чемпионата Швеции.

В 2008 году Растислав перешёл в череповецкую «Северсталь», где стал одним из лучших игроков, попадая в тройку лучших хоккеистов клуба по мнению болельщиков 2 года подряд. После того как в сезоне 2010/11 в команде появился Василий Кошечкин, игровое время Стани заметно сократилось — он провёл на площадке 27 матчей с коэффициентом надёжности 2.38.

18 июля 2011 года Растислав подписал двухлетний контракт с московским ЦСКА. 14 января 2014 года покинул клуб.

Международная 
В составе сборной Словакии Растислав Станя принимал участие в чемпионате мира среди молодёжи 2000 года, чемпионатах мира 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010 и 2013 годов, а также в Кубке мира 2004, Олимпийских Играх 2002 и 2010 годов. В 2002 году в Швеции Станя стал чемпионом мира, а на следующий год в Финляндии завоевал вместе с командой бронзу.

Достижения 
 Чемпион мира 2002.
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2003.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (2): 2007, 2008.
 Участник матча звёзд КХЛ (2013).

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 21 августа 2011 года

Международная

Примечания 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Калгари Хитмен»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»